Новолуние может значить:

 Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают.
 Новолуние (Рош Ходеш) — первый день каждого лунного месяца в еврейском календаре.
 Новолуние — второй роман серии «Сумерки» писательницы Стефани Майер.
 Новолуние — экранизация этого романа режиссёра Криса Вайца.
 Новолуние — посёлок, Урицкий район, Орловская область.